Bayview – suddivisione amministrativa australiana di Sydney
 Bayview – città statunitense della contea di Cameron, Texas
 Bayview – città statunitense della contea di Bayfield, Wisconsin
 Bayview – città statunitense della contea di Humboldt, California
 Bayview – census-designated place statunitense situato nello stato della California
 Bayview – census-designated place statunitense situato nello stato della Carolina del Nord

Pagine correlate 
 Bay View